Елизавета Черкасова:
 Черкасова, Елизавета Александровна (в браке Пальменбах; 1761—1832) — фрейлина российского императорского двора, начальница Смольного института благородных девиц.
 Черкасова, Елизавета Михайловна (в девичестве Белосельская; 1742—1807) — фрейлина Русского Императорского двора, статс-дама и литератор.